Ниже представлены списки стран по выбросам углекислого газа CO2 за год. В процессе сгорания образуются также и другие вредные газы. Углекислый газ CO2 в данном случае используется как эквивалент для оценки суммарных выбросов. Поэтому для краткости говорят о выбросах CO2. Обычно измеряют в тоннах.

Самыми крупными эмитентами CO2 являются Китай и США. Только на эти две страны вместе приходится более 40 % общемировых выбросов CO2.

Список крупнейших эмитентов CO2 в Европе

См. также 
 Список стран по эмиссии СО2 на душу населения
 Киотский протокол
 Парижское соглашение (2015)

Примечания 

Климатология
Атмосфера
Сравнительные списки стран